

Juruena est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 La Juruena est un cours d'eau du pays

Homonymie de toponyme